Chinees curlingteam (mannen)
Chinees curlingteam (vrouwen)
Chinees curlingteam (gemengddubbel)
Chinees curlingteam (gemengd)